iSight – kamera internetowa opracowana i sprzedawana przez Apple, jest to również określenie wbudowanej kamery w komputerach: iMac, MacBook, MacBook Pro i MacBook Air. iSight pojawiła się pierwszy raz na Worldwide Developers Conference w 2003, przeznaczona do użycia z iChat. Od 16 grudnia 2006 r. nie jest już w sprzedaży w sklepie internetowym Apple ani w miejscach sprzedaży detalicznej. Obecnie mianem iSight określa się również aparat fotograficzny zawarty w najnowszych urządzeniach mobilnych od Apple, tj. iPhone (iPhone 4 i nowsze), iPad (iPad 3. generacji i nowsze oraz wszystkie generacje iPada mini) oraz iPod Touch (5. generacji).

Sprzęt komputerowy
Apple